kleiweg (weg), een weg van klei, meest voorkomende weg tot ver in de 19e eeuw in kleigebieden
 Kleiweg (Rotterdam), een weg in Rotterdam
 Kleiweg (Gouda), een straat in Gouda